Ockelbo kan syfta på:

 Ockelbo socken – socken i Gästrikland
 Ockelbo kommun – en kommun i Gävleborgs län
 Ockelbo landskommun – en tidigare kommun i Gävleborgs län 1863–1970
 Ockelbo församling – en församling inom Svenska kyrkan
 Ockelbo kyrka – en kyrkobyggnad i Ockelbo
 Ockelbo distrikt – ett distrikt i Ockelbo kommun och Gävleborgs län 2016–
 Ockelbo – en tätort i Ockelbo kommun
 Ockelbo Marknad – en marknad som återkommer varje sommar och vinter sedan 1981 respektive 1994 i Ockelbo
 Ockelbo BBK – en basketbollklubb i Ockelbo
 Ockelbo (snöskoter) – tidigare svensk snöskotertillverkare
 Ockelbo (båttillverkare) – båtmärke från Ockelbo
 Ockelbosjuka – en virussjukdom som sprids från myggor till människor
 Ockelbo-Lundgren – smeknamn för svenske sportbilsbyggaren Erik Lundgren
 Ockelboverken – en grupp järnbruk belägna i Gävleborgs och Kopparbergs län